Дубник — фамилия и топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Дубник — деревня в Борисовском районе Минской области.

Россия 
 Дубник — исчезнувшая деревня в Краснокамском районе Башкортостана.
 Дубник — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Дубник — деревня в Ростовском районе Ярославской области.

Фамилия 
 Дубник, Деван — канадский хоккеист, вратарь.

См. также 
 Дубники